Desa Purbayasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purbayasa (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 109,31), Jawa Tengah, 
 Desa Purbayasa (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 109,03), Jawa Tengah, 
 Desa Purbayasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 109,17), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar